Eini kan avse:

Eini (krater) – en krater på Venus

Personer
Eini (artist) (1960–), en finsk sångerska
Eini Käyhkö (1921–1987),en finländsk musiker och lärare

Kvinnonamn